Свишер има више значења:
 Округ Свишер (Тексас)
 Свишер (Ајова)